Der Ibiza Kurier (in der Schreibweise des Verlags: IBIZA KURIER) ist eine monatlich erscheinende, deutschsprachige Regionalzeitung, die von der Camino Group Agencia de Comunicación auf der spanischen Insel Ibiza herausgegeben wird.

Chefredaktion und Redaktion 
Chefredakteurin und Gründerin der Zeitung Ibiza Kurier ist die deutsche Journalistin Friederike Diestel. Diestel stammt aus Leonberg bei Stuttgart. Vor der Gründung des Ibiza Kuriers arbeitete sie für den Böblinger Boten und die Leonberger Kreiszeitung. Im Jahr 2008 entschied sich Diestel, nach Ibiza zu ziehen. Dort brachte sie zunächst ein eigenes Veranstaltungsheft im Kleinformat mit redaktionellem Teil rund um das Thema Nachtleben auf Ibiza heraus, das bis heute unter dem Titel „Clubbing Bible“ erscheint. 2010 gründete Diestel die Marketing- und Verlagsagentur „Camino Group“. Seit 2013 erscheint dort die deutschsprachige Monatszeitung Ibiza Kurier mit aktuellen lokalen Nachrichten von Ibiza und Formentera. 

Nach eigenen Angaben beschäftigt der Verlag des Ibiza Kuriers 16 Mitarbeiter.

Inhalte und Erscheinungsgebiet 
Als Monatszeitung versucht der Ibiza Kurier alle wichtigen aktuellen Meldungen zur lokalen Politik, Wirtschaft und Kultur der Pityusen abzudecken und für die deutschsprachige Leserschaft aufzubereiten. Hinzu kommen Angaben zu Veranstaltungen, ausführlichere Reportagen zu Insel-Themen und Interviews mit lokalen Größen.

Das Erscheinungsgegebiet des Ibiza Kuriers sind die pityusischen Inseln Ibiza und Formentera. Dort wird die Monatszeitung vorrangig über den Zeitschriftenhandel und den Kioskverkauf vertrieben. Zusätzlich kann der Ibiza Kurier auch im Abonnement erworben werden, was vor allem in Deutschland ansässige Leser nutzen.

Weblinks 
 Netzseite Ibiza Kurier

Einzelnachweise 

Ibiza
Ersterscheinung 2013
Deutschsprachige Zeitung im Ausland
Zeitung (Spanien)
Deutschsprachige Monatszeitung